Qobustan (von aserbaidschanisch qobu, „Schlucht“ und -stan, „Land“) steht für:
 Qobustan (Rayon),  Verwaltungsbezirk in Aserbaidschan
 Qobustan (Stadt), Hauptort des Rayons Qobustan (bis 2008 Mərəzə)
 Qobustan (Siedlung), Siedlung auf dem Territorium der Stadt Baku (bis 1972 Duvannı)
 Qobustan-Nationalpark, UNESCO-Weltkulturerbestätte bei der Siedlung Qobustan